Mana (rivier in Frans-Guyana), rivier in het westen van Frans-Guyana
 Mana (rivier in Siberië), rivier in Siberië